DPV peut faire référence à :

 Didier Pineau-Valencienne, une personnalité française du monde des affaires les plus en vue des années 1980 et 1990 ;
 Desert Patrol Vehicle, un  armé léger et rapide, en usage dans l'armée américaine.
 double pénétration vaginale.